Церковь Вознесения Господня (Свято-Вознесенский храм) — православный храм в историческом центре Владимира, построенный в XVIII веке. Принадлежит Владимирской епархии Русской православной церкви.

Настоятель храма — протоиерей Владимир Передернин.

История 
Церковь была построена на месте древнего Вознесенского монастыря, который впервые упоминался в 1178 году, но считается, что был построен ранее во времена Андрея Боголюбского. Второй раз монастырь упоминается в 1238 году во времена монгольского нашествия, когда он был сожжён ордынцами.

В 1718 году священник Андрей Григорьев получил разрешение на сбор денег для строительства каменного храма вместо двух обветшавших деревянных церквей, оставшихся от монастыря.

В 1724 году был возведён новый каменный храм в стиле барокко, типичной для того времени посадской архитектуры.

В 1813 году к церкви, к северной стене, был пристроен придел Покрова Богородицы и двухъярусная колокольня. В 1863 году с южной стороны храма был открыт ещё один придел в честь Благовещения.

В 1934 году церковь была закрыта, службы прекращены и превращена в склад. Во время Великой Отечественной войны возле бывшей церкви разорвались бомбы нацистской авиации — были выбиты стёкла. Позже в храме был организован лагерь для немецких военнопленных под номером 190 на 800 человек. Один из выживших вспоминал, что церковь ещё хранила изначальный интерьер и иконостас. После окончания войны в 1949 году здание использовалось как обувная фабрика. В 1960 году здание церкви было взято под охрану государства как памятник республиканского значения.

Во время перестройки, в 1990 году, здание вернули Русской православной церкви.

Ссылки 
 http://www.vladimirgid.ru/sights/voznesenskaya.htm
 https://tonkosti.ru/Вознесенская_церковь_во_Владимире
 https://provladimir.ru/2013/07/02/voznesenskaya-cerkov/

Вознесенская
Достопримечательности Владимира
Владимир
Владимир
Владимир
Храмы, заложенные в 1718 году
Храмы, построенные в 1724 году в России
XVIII век во Владимирской области